O Newcastle Jets FC é um clube de futebol feminino com sede em Newcastle, Austrália. A equipe compete na W-League.

História 
O clube foi fundado em 2008.

Ligações externas 
 Sítio oficial 

Clubes de futebol da Austrália
Clubes de futebol fundados em 2008
Clubes da W-League